Norddeich (Norden), stadsdeel van de stad Norden in district Aurich in de Duitse deelstaat Nedersaksen.
Norddeich (Dithmarschen), gemeente in district Dithmarschen de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.
Norddeich Radio, voormalig radiostation voor communicatie met de scheepvaart, met installaties nabij Norden.